Жезказга́нська селищна адміністрація (, ) — адміністративна одиниця у складі Сатпаєвська міської адміністрації Улитауської області Казахстану. Адміністративний центр — селище Жезказган.

Населення — 8183 особи (2009; 8963 у 1999, 13042 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Джезказганська селищна рада (смт Джезказган).

Примітки 

Сільські округи Сатпаєвської міської адміністрації
Селищні адміністрації Казахстану